Termenul „Kettering” se poate referi la:

Denumiri geografice
Kettering, Anglia
Kettering, Jamaica 
Kettering, Maryland, SUA
Kettering, Ohio, SUA
Kettering, Tasmania, Australia

Nume de persoane
 Charles F. Kettering, inventor american
 Steve Kettering, politician american